Ali Mohamed puede referirse a las siguientes personas:
 Ali Mohamed (atleta kuwaití), atleta kuwaití;
 Ali Mohamad Yari, atleta iraní.